Hipgnosis — британская дизайнерская студия, специализировавшаяся на разработке обложек альбомов рок-музыкантов и групп. В разное время клиентами студии были такие известные команды, как Pink Floyd, Wishbone Ash, UFO, 10cc, Bad Company, Led Zeppelin, The Alan Parsons Project и Genesis. Костяк дизайнеров составляли Сторм Торгерсон, Обри Пауэлл и позднее Питер Кристоферсон. В 1983 году студия расформировалась, однако Торгерсон продолжил заниматься оформлением обложек вплоть до своей кончины в 2013 году.

История 
В 1968 году Торгерсон и Пауэлл находились в состоянии дружбы с группой Pink Floyd, и те попросили их придумать обложку для своего второго альбома, A Saucerful of Secrets. После этого поступили заказы со стороны компании EMI, по условиям которых нужно было разработать несколько обложек для альбомов групп Free, Toe Fat и The Gods. Молодые дизайнеры в то время были студентами Королевского колледжа искусств (учились кинопроизводству и живописи) и для проявки фотографий могли использовать тёмную комнату этого учебного заведения, но после окончания учёбы им пришлось обзавестись собственной студией. Сначала они обустроили небольшую проявочную в ванной Пауэлла, а потом, в начале 1970 года, арендовали отдельное помещение и перебрались туда.

Начав работу на новой студии, Торгерсон и Пауэлл сразу же заметили нарисованную на входной двери надпись «Hipgnosis». Слово им понравилось не только из-за созвучности с «hypnosis» (), а скорее из-за необычного сочетания слова «hip» () с гнозисом, обозначающим особые духовные познания.

Пик популярности компании пришёлся на 1973 год, когда ими была разработана обложка для альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd. Дизайнеры представили музыкантам несколько вариантов. По словам барабанщика Ника Мэйсона, дизайн с призмой-пирамидой оказался наиболее подходящим и был единогласно поддержан. Альбом имел огромный успех, побил все рекорды по продажам и продолжительности пребывания в чартах, а обложка была признана одной из лучших за всё время существования музыкальной индустрии (в 2003 году музыкальным телеканалом VH1 в списке величайших обложек всех времён она была поставлена на четвёртое место). С тех пор студия снискала славу, поступали заказы от таких музыкантов как Led Zeppelin, Genesis, UFO, Black Sabbath, Питер Гэбриел и The Alan Parsons Project. Также ими была разработана обложка для книги «Автостопом по галактике» английского писателя-фантаста Дугласа Адамса.

В 1974 году к команде в качестве ассистента присоединился Питер Кристоферсон и позднее стал полноправным партнёром. В те годы студия принимала на работу многих художников, фотографов и прочих сотрудников — наиболее известные из них Джордж Харди, Ричард Эванс, Колин Элджи и Ричард Мэннинг.

Довольно примечательным обстоятельством является тот факт, что Hipgnosis никогда не требовали за работы над оформлением альбомов какие-то конкретные суммы, оставляя заказчикам право платить в зависимости от того, насколько музыкантам понравился итоговый дизайн.

Дизайнерские обложки

Примечания

Ссылки 
 Список оформленных студией альбомов
 Официальный сайт Сторма Торгерсона
 Неофициальный сайт студии Hipgnosis

Дизайн
Pink Floyd
Компании, основанные в 1968 году
Компании Великобритании